

Persone 
 Fiona Vroom – attrice canadese
 Hendrik Cornelisz Vroom – pittore, incisore e disegnatore olandese

Altro 
 Modello decisionale di Vroom–Yetton – teoria di leadership situazionale
 Vroom Vroom – EP della cantante britannica Charli XCX
 Vroom – videogioco del 1991 del French studio Lankhor